Бажбеук-Меликян — армянская фамилия. Известные носители:

 Бажбеук-Меликян, Александр Александрович (Бажбеук-Меликов; 1891—1966) — советский художник.
 Бажбеук-Меликян, Вазген Александрович (1941—2004) — армянский художник.
 Бажбеук-Меликян, Лавиния Александровна (1922—2005) — советская и российская художница, действительный член Российской академии художеств, народный художник Армянской ССР.

См. также 
 Меликян